Allison Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 , du comté de Brown dans le Dakota du Sud ;
 Allison Township du comté de Lawrence en Illinois ;
 Allison Township, du comté d'Osceola en Iowa ;
 , du comté de Decatur dans le Kansas ;
 Allison Township, du comté de Clinton en Pennsylvanie.

Homonymie de townships